Prečan je české příjmení, které nesly mimo jiné tyto osobnosti:

 Leopold Prečan (1866–1947) – arcibiskup olomoucký
 Vilém Prečan (* 1933) – český historik